USS Wasp kan syfta på: 

  – ett hangarfartyg sjösatt 1943 och som tjänstgjorde till 1972
  – ett amfibiskt attackfartyg sjösatt 1989 och är i aktiv tjänst